Crozon peut désigner :

Toponymes 

 Crozon, commune française du département du Finistère
 Presqu'île de Crozon dans le Finistère
 Canton de Crozon, circonscription électorale du Finistère
 Aber de Crozon, fleuve côtier
 Crozon-sur-Vauvre, commune française située dans le département de l'Indre

Patronymes 
 Pascale Crozon (née en 1944), femme politique française
 Michel Crozon (1932-2008), physicien français
 Henri Dutrait-Crozon, pseudonyme des colonels Frédéric Delebecque et Georges Larpent

Homonymie de patronyme